„Чичо Коледа“ е български игрален филм (романтичен, комедия) от 2021 година по идея на Екатерина Петрова, на режисьора Ивайло Пенчев, по сценарий на Божан Петров, Ивайло Пенмев и Весел Цанков. Оператор е Георги Челебиев. Музиката във филма е композирана от Георги Стрезов, Александър Костов, Симеон Едуард, Велислава Георгиева.

Актьорски състав

Награди 
 Награда на публиката на „Златна роза“ във (Варна, 2021)

Източници

Външни препратки 
   
 Чичо Коледа в cinefish
 Официален сайт на филма

Български филми от 2021 година
Филми от 2021 година
Български романтични филми
Български комедии